Юрій Андрійович Кошовський (23 травня 2000, м. Львів, Україна — 7 грудня 2022, м.Ямполівка, Донецька область, Україна) — український військовий.

Примітки